Alligator Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alligator Branch (Coosa River), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Alligator Branch (Blackwater River), Fluss im Bundesstaat Florida (Okaloosa County)
 Alligator Branch (Owl Creek), Fluss im Bundesstaat Florida (Lafayette County)
 Alligator Branch (Peace River), Fluss im Bundesstaat Florida (Hardee County)
 Alligator Branch (Thick Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia (Emanuel County)
 Alligator Branch (Williamson Swamp Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia (Washington County)
 Alligator Branch (Bull Branch), Fluss im Bundesstaat Louisiana (Tangipahoa Parish)
 Alligator Branch (Horsepen Creek), Fluss im Bundesstaat Louisiana (La Salle Parish)
 Alligator Branch (Indian Creek), Fluss im Bundesstaat Louisiana (Grant Parish)
 Alligator Branch (McGifford Branch), Fluss im Bundesstaat Louisiana (Vernon Parish)
 Alligator Branch (Chickasawhay River), Fluss im Bundesstaat Mississippi (Clarke County)
 Alligator Branch (Fivemile Branch), Fluss im Bundesstaat Mississippi (Jackson County)
 Alligator Branch (Long Branch), Fluss im Bundesstaat Mississippi (Greene County)
 Alligator Branch (Pearl River), Fluss im Bundesstaat Mississippi (Pearl River County)
 Alligator Branch (Bogue Swamp), Fluss im Bundesstaat North Carolina (Columbus County)
 Alligator Branch (Hood Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina (Brunswick County)
 Alligator Branch (Mosley Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina (Craven County)
 Alligator Branch (Murray Branch), Fluss im Bundesstaat North Carolina (Stanly County)
 Alligator Branch (Florence County), Fluss im Bundesstaat South Carolina (Florence County) 
 Alligator Branch (Scape Ore Swamp), Fluss im Bundesstaat South Carolina (Sumter County)
 Alligator Branch (Adams Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Henderson County)
 Alligator Branch (Lake Raven), Fluss im Bundesstaat Texas (Walker County)
 Alligator Branch (Miller Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Colorado County)
 Second Alligator Branch, Fluss im Bundesstaat Mississippi